Pinna kan avse:

 Pinna (djur) – ett släkte av musslor 
 Pinna – antikens namn på en stad i  provinsen Pescara, i regionen Abruzzo i Italien, se Penne, Abruzzo